Zestawienie spotkań reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn prowadzonej przez Andreę Anastasiego:

Oficjalne mecze międzynarodowe 

|-
!colspan="7"| 2011

|-
!colspan="7"| 2012

|-
!colspan="7"| 2013

|}

Mecze z poszczególnymi reprezentacjami

Bilans spotkań według imprezy

Mecze i turnieje towarzyskie 

|-
!colspan="7"| 2011 

|-
!colspan="7"|2012

|-
!colspan="7"|2013

|}

Bilans:
 zwycięstwa - porażki: 10-11
 sety wygrane - sety przegrane: 40-38

Mecze nieoficjalne 

|-
!colspan="7"| 2011
 

|-
!colspan="7"| 2012
 
|-
!colspan="7"| 2013

|}

Bilans:
 zwycięstwa - porażki: 4-1
 sety wygrane - sety przegrane: 16-10

Przypisy 

Polska
Reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn